Танджунгселор:

 Танджунгселор — город в провинции Северный Калимантан, Индонезия;
  — городской муниципалитет в провинции Северный Калимантан, Индонезия;
  — деревня в провинции Южный Калимантан, Индонезия.